Michael Streck ist der Name folgender Personen:

* Michael Streck (Jurist) (1941–2021), deutscher Jurist und Autor
 Michael P. Streck (* 1965), deutscher Altorientalist